Une tenthrède est un nom vernaculaire ambigu en français qui désigne les imagos de nombreuses espèces parmi les Hyménoptères formant le groupe des mouches à scie  ou symphytes (Symphyta). Leur larve ravageuse est souvent appelée fausse chenille car elle ne donnera pas un papillon mais un insecte apparenté aux guêpes, mais sans leur « taille » fine. Le mot tenthrède vient de la francisation du genre Tenthredo qui a donné son nom aux taxons supérieurs jusqu'à la super-famille Tenthredinoidea.

Les fausses-chenilles 

Les larves de tenthrèdes, ou fausses chenilles, sont grégaires et vivent en colonie. Ces insectes ravageurs s'accumulent par douzaines sur une même branche de pin ou sur le pourtour d'une même feuille. Un jeune arbre peut ainsi être rapidement dépouillé de ses feuilles, affaiblissant la plante sans toutefois provoquer sa mort.

C'est le nombre de fausses-pattes qui permet de différencier les fausses-chenilles des chenilles de papillons. Les premières possèdent de 6 à 9 paires de fausses-pattes, tandis que les secondes possèdent moins de 6 paires de fausses-pattes.

Les larves se mettent toutes dans la position caractéristique d'un S quand elles se sentent menacées.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 

Note : certaines espèces peuvent avoir plusieurs noms. La classification évoluant constamment, les taxons ne sont pas toujours le dernier taxon valide.
 Mouche-à-scie noire à ailes jaunes - Arge ustulata
 Petite Tenthrède de l’épicea - Pristiphora abietina
 Tenthrède arge - Arge clavicornis
 Tenthrède bifasciée - Tenthredo bifasciata
 Tenthrède bilignée - Neodiprion sertifer
 Tenthrède du bouleau - Arge pectoralis
 Tenthrède du bouleau et de l'aulne - Croesus septentrionalis
 Tenthrède du bouleau jaune - Dimorphopteryx melanognathus
 Tenthrède chevelue du peuplier - Trichiocampus viminalis
 Tenthrède chevelue du saule - Trichiocampus simplicicornis
 Tenthrède du chèvrefeuille - Zaraea inflata
 Tenthrède commune - Tenthredo mesomela ou Tenthredo notha
 Tenthrède épineuse du frêne - Eupareophora parca
 Tenthrède errante - Dimorphopteryx pinguis
 Tenthrède européenne du peuplier - Trichiocampus viminalis
 Tenthrède européenne du pin - voir Tenthrède bilignée
 Tenthrède des fleurs du pin - Xyela minor
 Tenthrède du framboisier - Monophadnoides geniculatus
 Tenthrède du frêne - Tomostethus multicinctus
 Tenthrède du groseillier - Nematus ribesii (syn. Nematus (Pteronidea) ribesii ou Pteronidea ribesii) 
 Tenthrède guêpe - Tenthredo vespa
 Tenthrède laineuse - Eriocampa ovata
 Tenthrède lanigère de l'aulne - Eriocampa ovata
 Tenthrède lanigère du noyer - Eriocampa juglandis  
 Tenthrède limace - Caliroa cerasi ou Caliroa limacina (syn. Eriocampoïdes limacina), alias Tenthrède du cerisier
 Tenthrède-limace du chêne - Caliroa fasciata 
 Tenthrède-limace des rosacées - Caliroa cerasi 
 Tenthrède-limace du rosier - Endelomyia aethiops 
 Tenthrède maculée - Tenthredo maculata
 Tenthrède du mélèze - Pristiphora erichsonii 
 Tenthrède mineuse de l'aulne (ou Tenthrède-mineuse de l'Aulne) - Fenusa dohrnii
 Tenthrède mineuse du bouleau - Messa nana
 Tenthrède mineuse du chêne - Profenusa lucifex
 Tenthrède mineuse de l'orme (ou Tenthrède-mineuse de l'Orme) - Fenusa ulmi
 Tenthrède mineuse du peuplier - Messa populifoliella
 Tenthrède mineuse de Thomson - Profenusa thomsoni   
 Tenthrède noire - Tenthredo atra
 Tenthrède de l'orme - Cimbex americana
 Tenthrède de l'oseille - Ametastegia glabrata
 Tenthrède des osiers - Nematus Pavidus
 Tenthrède du pêcher - Neurotoma nemoralis
 Tenthrède du pétiole de l'érable - Caulocampus acericaulis
 Tenthrède de la rave - Athalia rosae ou Athalia colibri
 Tenthrède rayée de l'aulne - Hemichroa crocea 
 Tenthrède du rosier - Allantus cinctus, Arge pagana ou Allantus cingulatus
 Tenthrède du saule - Trichiocampus irregularis ou Pteronus salicis (syn. Pteronus (Pteronidea) salicis) 
 Tenthrède de la Scrofulaire - Tenthredo scrophulariae
 Tenthrède du Sorbier - Pristiphora geniculata
 Tenthrède-squeletteuse du Cerisier - voir Tenthrède du cerisier
 Tenthrède-squeletteuse du Chêne - voir Tenthrède-limace du Chêne
 Tenthrède-squeletteuse des rosacées - voir Tenthrède-limace des rosacées
 Tenthrède verte - Rhogogaster viridis
 Tenthrède à tête jaune de l'épinette - Pikonema alaskensis
 Tenthrède à tête jaune du saule - Trichiosoma triangulum
 Tenthrède à tête noire du bouleau - Croesus latitarsus
 Tenthrède à tête noire du frêne - Tethida cordigera   
 Tenthrède à tête verte de l'épinette - Pikonema dimmockii
 Tenthrède trilignée - Anoplonyx luteipes
 Tenthrède du troène - Macrophya punctumalbum
 Tenthrède unilignée - Anoplonyx canadensis
 Tenthrède de la violette - Ametastegia pallipes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chenille (lépidoptère)
 Chenille processionnaire
 Insecte ravageur

Liens externes 
 La super-Famille des Tenthrèdinoïdes ou "Mouches à scie"
 À la découverte des Tenthrèdes : un inventaire des mouches à scie de l’Aveyron - par Lucas Baliteau et Henri Chevin - paru dans Insectes n°151 (2008)

Type d'insecte ravageur
Symphyte (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu